Семёновская — деревня в Вельском районе Архангельской области России. Входит в состав Муниципального образования «Пежемское».

География 
Деревня расположена в 28 километрах на юго-запад от города Вельска, на левом берегу реки Пежма притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Елинская, на юго-востоке деревня Притыкинская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2186» как «Семеновское(Задняя)». Насчитывала 18 дворов, 46 жителей мужского пола и 48 женского.

Достопримечательности 
Часовня Зосимы и Савватия  - Деревянная, обшитая тёсом, часовня на подклете, XVIII века постройки. Представляет собой восьмерик на четверике завершён шатром, с запада к нему примыкают притвор и крыльцо. В советские годы использовалась в качестве склада сельсовета. В 2011 году проведены консервационные работы, а в 2012-2014 годах ремонт.

Примечания 

Населённые пункты Пежемского сельского поселения